La Coupe UEFA 1996-1997 a vu la victoire finale du FC Schalke 04. 

C'est la première Coupe de l'UEFA remportée par le club de Gelsenkirchen et c'est la troisième finale jouée par l'Inter.

Cette édition  est la dernière où la finale se joue en match aller/retour. À partir de la saison suivante, la finale se joue en effet sous forme d'un seul match et sur terrain neutre.

Premier tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur 
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Deuxième tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur 
 **  - Qualification obtenue après une séance de tirs au but

Trente-deuxièmes de finale 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur

Seizièmes de finale 

 *  - Qualification aux buts à l'extérieur
 **  - Qualification aux Tirs au but

Huitièmes de finale

Quarts de finale 

 *  - Tenerife se qualifie après prolongation

Demi-finales 

 *  - Schalke se qualifie après prolongation

Finale

Meilleur buteur 
  Maurizio Ganz (Inter Milan) : 8 buts.

Voir aussi 

 Ligue des Champions 1996-1997
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1996-1997
 Coupe Intertoto 1996

Ligue Europa
Football M3
Saison 1996-1997 de football